«Spitfire» — одинадцятий студійний альбом американської кантрі-співачки Ліенн Раймс. В США альбом вийшов 15 квітня 2013.

Список пісень

Чарти

Примітки 

Альбоми Ліенн Раймс
Альбоми Curb Records
Англомовні музичні альбоми